Barca est un mot espagnol et portugais signifiant « barque » en français, qui peut aussi désigner d'autres sujets.

Patronyme 

 la lignée d'hommes d'État carthaginois dont le plus célèbre membre est Hannibal Barca, ensuite désignée sous le nom générique de Barcides :
 Hamilcar Barca,
 Hannibal Barca ;
 Dustin Barca, surfeur américain ;
 Philippe Barca-Cysique, joueur de volley-ball français.

Toponyme 

 Barca, municipalité située dans la province de Soria.

 Barca ou Barqa, capitale et nom du plateau formant la majeure partie habitée de l'ancienne province de Cyrénaïque, sur le territoire de l'actuelle Libye, et le nom en arabe de cette même province.

 Barca, une des paroisses civiles de la municipalité de Maia, située dans le district de Porto ;
 Ponte da Barca.

 La Barca, ville et municipalité de l'État du Jalisco.

 Barca, municipalité située dans le district de Rimavská Sobota ;
 Barca, un quartier de la ville de Košice.

Autres 
 Barca, genre de papillon de la sous-famille des Heteropterinae ;
 le Barça est le surnom du club de football FC Barcelone.
 Barca :  interjection  qui en argot français signifie : assez ! 
Patronyme hispanique
Patronyme libyen